Um telefone, é um dispositivo concebido para transmitir e receber sons simultaneamente. Pode referir-se a:

Pessoas  
 José de Almeida Netto, futebolista brasileiro conhecido como Telefone

Tecnologia 
 Telefone sem fio, telefone sem fios que comunica por meio de ondas de rádio para a sua estação de base
 Telefone celular, também denominado por telemóvel ou celular, é um dispositivo sem fios utilizado para chamadas telefónicas e dados através de uma rede
 Radiotelefonia, também denominado por telefonia sem fios (TSF), um telefone que permite que duas ou mais pessoas falem via rádio, muitas vezes referindo-se a um antigo sistema que antecedeu aos modernos telemóveis
 Videofone, telefones com monitores de vídeo, que permitem que os utilizadores vejam-se um ao outro, inclusive em tempo real

Cultura e social 
 Telefone de lata, um tipo de dispositivo de transmissão de voz, geralmente feito de duas latas ou copos e corda ou fio
 Telefone sem fio (brincadeira), também denominado por telefone estragado, uma brincadeira de crianças recorrente em festas
 Téléphone, uma banda de rock francesa formada em 1976
 "Telephone", canção em inglês de 2010 por Lady Gaga e Beyoncé Knowles
 "Telephone", canção em inglês de 1984 por Diana Ross
 "Telephone", canção em inglês de 1992 por Chaka Khan
 "Telephone", canção em inglês de 2008 por Erykah Badu
 Telephonic Conversation, uma história breve de 1880 por Mark Twain